Denna artikel är en lista över nuvarande guvernörer i USA. Bland delstaterna finns det 26 republikaner och 24 demokrater.

Guvernören i en amerikansk delstat leder den verkställande grenen av delstatsstyret och motsvarar i delstaten funktionellt rollen som presidenten gör i den federala statsmakten.

Guvernörer i delstaterna 
I alla delstater utlöper guvernörernas mandatperioder i januari utom i Alaska, Hawaii, North Dakota, New York och Kentucky där de löper ut i december valåret. Anmärkningen (max.) efter årtalet indikerar att sittande guvernör ej har möjlighet att söka bli omvald. 

När det gäller ålder är Alabamas guvernör Kay Ivey den äldsta guvernören (född 1944) och Arkansas guvernör Sarah Huckabee Sanders är den yngste (född 1982).

Guvernörer för territorier
Personerna nedan är guvernörer  för respektive USA:s territorier:

Se även
Attorney general
District of Columbias borgmästare
Statssekreterare
Viceguvernör

Referenser

Noter

Externa länkar 
 National Governors Association

Amerikanska guvernörer
 
USA:s nuvarande guvernörer